Municipio de Blue Mound puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue Mound (condado de Macon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Blue Mound (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Blue Mound (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Blue Mound (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Blue Mound (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.